Сезон 2014-15 італійської Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 83-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні узяли 20 команд, 3 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Туринський «Ювентус» захистив чемпіонський титул, здобутий попереднього сезону, учетверте поспіль ставши чемпіоном Італії та оновивши власний рекорд кількості перемог у вищому дивізіоні італійського футболу, який сягнув 31 чемпіонського титулу. Майбутні чемпіони захопили лідерство вже в четвертому колі, після чого жодного разу його не втрачали, оформивши своє чергове чемпіонство 2 травня 2015 року, ставши недосяжними для переслідувачів за чотири тури до завершення турніру. 

Сезон ознаменувався стрімким падінням «Парми», яка роком раніше фінішувала в зоні єврокубків, а в 2015 опинилася на останньому місці турнірної таблиці без шансів на збереження місця в Серії A. Причиною стали фінансові негаразди клубу, який по ходу сезону змінив трьох власників, останнього з яких Джамп'єтро Маненті у березні 2015 було заарештовано за звинуваченнями у відмиванні коштів, після чого «Парму» було оголошено банкрутом.

Команди-учасниці
Участь у турнірі брали 20 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири і асистенти
Найкращими бомбардирами сезону 2014-15 Серії A стали аргентинець Мауро Ікарді з «Інтернаціонале» та італієць Лука Тоні з «Верони», які по 22 рази відзначилися забитими голами.

Лідери турніру за кількістю голів і результативних передач:

Найкращі бомбардири

Найкращі асистенти

Джампаоло Паццині забив сотий м'яч у матчах Серії «А», а Антоніо Ді Натале — двохсотий. По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (274), Франческо Тотті (243), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Антоніо Ді Натале (207), Роберто Баджо (205), Курт Хамрін (190), Джузеппе Сіньйорі (188), Алессандро Дель П'єро (188).

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Зовнішні посилання 
 Серія A 2014-2015 на RSSSF 

2014-15
2014 у футболі
2015 у футболі
2014 в італійському спорті
2015 в італійському спорті